Ford Granada kan henvise til to forskellige bilmodeller:
 Ford Granada (Europa) bygget i årene 1972 til 1994
 Ford Granada (Nordamerika) bygget i årene 1975 til 1982